Tanit ou Tanith peut désigner :

Mythologie 
 Tanit, une déesse d'origine phénicienne.

Personnes 
 Tanith Belbin, une patineuse canado-américaine.
 Tanit Jitnukul, un réalisateur thaïlandais.
 Tanith Lee, une romancière anglaise.
 Tanit Phoenix, une actrice sud-africaine née en 1984.
 Tanita Tikaram, une chanteuse pop, pock, folk et country anglaise.
 , un DJ allemand.

Autres 
 Tanit, un ferry tunisien.
 Tanit, groupe français de new wave de 1981 à 1985, formé d'Elsa Drezner, Thierry Bertomeu et Pascal Humbert. 
 Tanith, groupe de hard rock et de heavy metal formé aux États-Unis en 2017.
 Tanit, un personnage du film et de la série Stargate.
 Opération Tanit, intervention militaire pour libérer des otages retenus sur le voilier Tanit le .